Jeux olympiques de 1988 peut désigner :
Les Jeux olympiques d'hiver de 1988, qui ont eu lieu à Calgary au Canada;
Les Jeux olympiques d'été de 1988, qui ont eu lieu à Séoul, en Corée du Sud